IDC har flere betydninger:

 Industrial Development Corporation - også kendt som Castle Grande - et Arkansas firma involveret i den politiske kontrovers Whitewater
 Interactive Data Corporation (NYSE symbol IDC) - et finansielt service firma
 International Data Corporation - et markedsanalyseinstitut
 Imperial Defence College - tidligere navn for Royal College of Defence Studies - et Britisk militær akademi
 Insulation-displacement connector - et stik hvis knive skærer igennem en ledning eller kabel
 Intelligent design Creationism - religiøst baseret ide om livets oprindelse
 Iris deactivation code - en fiktionskode sekvens fra TV-serierne Stargate SG-1 og Stargate Atlantis
 En initialisme som står for "I don't care" i internet-jargon

Se også 
 IDC-stik